Nikolaj Sergejevitj Goldobin, ryska: Николай Сергеевич Голдобин, född 7 oktober 1995, är en rysk professionell ishockeyspelare som är kontrakterad till NHL-organisationen Vancouver Canucks. Han har tidigare tillhört San Jose Sharks och spelat på lägre nivåer för Worcester Sharks i AHL, HIFK Hockey i Liiga, Russkije Vitiazi Tjechov i Vyssjaja Chokkejnaja Liga (VHL) och Sarnia Sting i Ontario Hockey League (OHL).

Goldobin draftades i första rundan i 2014 års draft av San Jose Sharks som 27:e spelare totalt.

Statistik

Referenser

Externa länkar
Nikolay Goldobin, Sharks – Stats – NHL.com
Nikolay Goldobin NHL Statistics – Hockey-Reference.com
Nikolay Goldobin hockey statistics and profile at hockeydb.com
Nikolay Goldobin – Player profile at The Hockey News

Ryska ishockeyspelare
Spelare i San Jose Sharks
Spelare i HIFK Hockey
Spelare i San Jose Barracuda
Spelare i Sarnia Sting
Ryska idrottare under 2000-talet
Idrottare från Moskva
Levande personer
Födda 1995
Män
Spelare valda i NHL Entry Draft 2014
Spelare valda av San Jose Sharks i NHL Entry Draft